Rio Muni - um rio africano
Rio Muni - a região continental da Guiné Equatorial
Paul Muni - um ator estadunidense nascido na Áustria-Hungria, atual Ucrânia
Muni Metro - o sistema de "Veículo Leve Sobre Trilhos" que opera na cidade de São Francisco

Desambiguação